Gillner är ett efternamn som burits av bland andra:

 Anders Gillner, flera personer
 Anders Gillner (entreprenör) (född 1944), svensk IT-entreprenör
 Anders Gillner (golfspelare) (född 1967), svensk golfspelare
 Birger Gillner (1892–1970), svensk ämbetsman
 Eric Gillner (1897–1993), svensk militär
 Ida Gillner (född 1986), svensk musiker
 Sigrid Gillner (1891–1975), svensk författare och politiker
 Vilhelm Gillner (1918–2002), svensk botaniker

Se även 
 af Gillner, svensk adelsätt